Il termine tipologia è un neologismo scientifico entrato in nella lingua italiana attraverso il francese typologie (1841) e l'inglese typology (1845). Nelle parole composte il suffisso -logia* (dalla radice di λέγω, verbo greco con ricca estensione semantica: "raccolgo", "parlo", "calcolo") sta sia per raccolta/collezione di, come in "antologia" (dal greco classico: "florilegio"), sia per discorso su/scienza di, sul modello di "antropologia" (XVI sec: "scienza dell'uomo"). In italiano tipologia, come gli analoghi europei, significa quindi: raccolta ragionata o classificazione dei tipi, o anche: studio o discorso sui tipi . Sta tuttavia prendendo piede, non solo nella lingua parlata ma addirittura nei testi di legge, un uso erroneo del vocabolo, con significato di “tipo” o “classe”. Il termine viene impiegato più specificatamente in vari campi:

Tipologia (archeologia), classificazione tramite raggruppamento in tipi (tipo=modello), gruppi e classi tipologiche, degli oggetti in base alle loro caratteristiche; il tipo può essere composto da più varietà e comprendere varianti
Tipologia edilizia enucleazione di modelli, sia per l'insieme sia per i particolari, delle costruzioni architettoniche ed edilizie
Tipologia (antropologia), divisione della cultura per razza
Linguistica.  Vedi tipologia linguistica e tipologia morfologica. La tipologia è il ramo della linguistica che confronta le proprietà dei linguaggi al di là delle loro relazioni genetiche
Psicologia. Carl Gustav Jung propose una tipologia psicologica basata sugli archetipi. Katharine Cook Briggs e Isabel Myers svilupparono una tipologia che caratterizza le persone in base a tipi di personalità, vedi Indicatore di tipo Myers-Briggs
Sociologia. Termini tipologici sono stati sviluppati da Ferdinand Tönnies (vedi tipo normale) e Max Weber (vedi tipo ideale)
Tipologia (teologia), per i cristiani, l'interpretazione di racconti e leggi cerimoniali dell'Antico Testamento della Bibbia come prototipi (rappresentazioni) o allegorie di eventi futuri narrati dal Nuovo Testamento

Note